Balagàtxevo (poble), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Balagàtxevo (possiólok), localitat de la província de Tomsk, a Rússia